Das Nirvana Turkish Masters 2022 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2021/22, das vom 7. bis 13. März ausgetragen wurde. Es war das erste Mal, dass ein Profiturnier um Weltranglistenpunkte in der Türkei stattfand. Austragungsort war das Cosmopolitan Hotel des Namenssponsors Nirvana in der Hafenstadt Antalya.

Ursprünglich sollte das Turnier bereits Ende September 2021 ausgetragen werden, wegen der COVID-19-Pandemie galten aber zu der Zeit Reisebeschränkungen von Großbritannien in die Türkei, weshalb man das Turnier um ein halbes Jahr aufschob.

Premierensieger wurde Judd Trump, der damit seinen 23. Sieg bei einem Ranglistenturnier errang. Er schlug Matthew Selt im Endspiel mit 10:4. Dabei gelang ihm ein Maximum Break, das zehnte in einem Finale eines Profiturniers und persönlich das sechste seiner Karriere.

Ein Nachfolgeturnier im Jahr darauf scheiterte an der Finanzierung.

Preisgeld 
Mit einem Gesamtpreisgeld von 500.000 £ war das Turkish Masters eines der lukrativsten Turniere in dieser Saison und das mit der höchsten Gewinnsumme außerhalb von England.

Hauptturnier 
Bis zum Viertelfinale galt für alle Spiele der Modus Best of 9 (wer zuerst 5 Frames gewinnt, gewinnt das Match). Im Halbfinale war Best of 11 und im Endspiel Best of 19 notwendig.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos weiter

Finale

Qualifikation 
116 der 122 Snookerprofis hatten für das Turnier gemeldet, prominenteste Absage war die des Weltranglistendritten Ronnie O’Sullivan. Zwei weitere Plätze wurden, wie bei vergleichbaren Turnieren üblich, per Wildcard an einheimische Spieler vergeben. Mit İsmail Türker und Enes Bakırcı wurden der amtierende türkische Meister und sein Vorgänger von 2020 ausgewählt. Die zehn verbliebenen Startplätze gingen an Amateure von der Nachrückerliste aus der Q-School-Order-of-Merit.

Die Qualifikationsrunde fand vom 2. bis 6. Februar 2022 in der Morningside Arena im englischen Leicester statt. Ausgenommen waren die Partien der Top-4-Spieler der Weltrangliste sowie die Spiele der beiden türkischen Wildcard-Spieler, deren Erstrundenspiele erst in Antalya vor Beginn des Hauptturniers ausgetragen werden.

An den fünf Spieltagen fanden jeweils drei Sessions statt, in jeder Session wurden vier Partien, am Sonntag in zwei Sessions je drei Partien ausgetragen. Modus aller Matches war Best of 9 (5 Gewinnframes).

Mark Selby und Neil Robertson traten aus persönlichen Gründen vor Beginn der Hauptrunde von der Turnierteilnahme zurück. Sie wurden von Haydon Pinhey und Simon Blackwell ersetzt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard des türkischen Verbands

Century-Breaks 
45 Spieler spielten insgesamt 82 Century-Breaks. Mit einem Maximum Break erzielte Judd Trump bei seinem Finalsieg das höchste Century, die meisten gelangen mit neun Ding Junhui.

Quellen

Weblinks 
 2022 Turkish Masters bei CueTracker

Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Antalya